Матти́ас Ни́льссон (; 19 февраля 1982, Эстерсунд) — шведский биатлонист.

Завершил карьеру в 2011.

Биография 
Матиас Нильссон с детства занимался лыжными гонками и лишь в возрасте 18 лет перешёл в биатлон. Первым его крупным биатлонным соревнованием стал Чемпионат мира среди юниоров 2001 года, где он не попал даже в число тридцати сильнейших. Однако уже через год на Чемпионате мира среди юниоров в Риднауне он выигрывает спринт. Это позволяет Нильссону попасть в состав основной сборной команды Швеции. В сезоне 2003/2004 Маттиас впервые попадает на пьедестал эстафетного соревнования этапа Кубка мира. В 2005 году он, в составе шведской эстафетной команды, неожиданно выигрывает эстафетную гонку этапа Кубка мира в Оберхофе.

После окончания сезона 2010/2011 завершил активную спортивную карьеру в возрасте 29 лет из-за проблем с сердцем. Лучшими личными результатами Нильссона оказались два третьих места в спринтерских гонках в Осло (сезон 2005/2006) и Поклюке (сезон 2007/2008). Вместе с эстафетой Нильссон одержал две победы и ещё по разу был вторым и третьим.

Кубок мира 
 2002—2003 — 73-е место (7 очков)
 2003—2004 — 58-е место (25 очков)
 2004—2005 — 42-е место (90 очков)
 2005—2006 — 28-е место (197 очков)
 2006—2007 — 36-е место (108 очков)
 2007—2008 — 22-е место (283 очка)
 2008—2009 — 34-е место (228 очков)
 2009—2010 — 52-е место (108 очков)
 2010—2011 — 69-е место (50 очков)

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU

Родившиеся 19 февраля
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся в Эстерсунде
Биатлонисты Швеции
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года